Västra kyrkogården kan syfta på:

 Västra kyrkogården, Halmstad, Sverige
 Västra kyrkogården, Göteborg, Sverige
 Västra kyrkogården, Karlstad, Sverige
 Västra kyrkogården, Kungälv, Sverige
 Västra kyrkogården, Umeå, Sverige